Łęczycki steht für:

 Artur Łęczycki (* 2000), polnischer Leichtathlet
 Powiat Łęczycki, Powiat (Kreis) in der polnischen Woiwodschaft Łódź